MMC, sigla de máquina de medición por coordenadas, máquina de medición tridimensional.
 MMC, sigla del término medios masivos de comunicación, utilizado para describir a todos los medios de comunicación que llegan a la población en forma masiva, produciendo cambios culturales a gran escala, positivos o negativos, como la TV o Internet. Véase también medios de comunicación masiva.
 MMC, sigla de Mitsubishi Motors Corporation, una de las divisiones de la corporación japonesa Mitsubishi.
 MMC, sigla de Microsoft Management Console, programa que muestra herramientas administrativas creadas por Microsoft y por otros proveedores de software.
 MMC, sigla de MIDI Machine Control (control de dispositivo MIDI), parte de la especificación MIDI que provee comandos específicos para controlar equipos de grabación de sonido.
 MMC, sigla de Museo Marítimo del Cantábrico, museo situado en la ciudad de Santander (España).
 MMC, abreviatura de la enfermedad mielomeningocele.
 MMC, sigla del formato de tarjeta de memoria flash Multi Media Card o MultiMedia Card.
 MMC Norilsk Nickel es una empresa minera y refinadora de níquel y paladio que se encuentra ubicada en la zona de Norilsk–Talnakh, en el norte de Rusia.
 MMCinemas fue una empresa de salas de cine con base en Monterrey, Nuevo León México.
 MMC, siglas que representan el campo de la Mecánica de los Medios Continuos, al cual jocosamente los estudiantes de las universidades se refieren como memeces (MMC) Mecánica de los Medios Continuos o Mecánica de los Medios Continuos'''

Además de ser la medida más importante en el dispositivo o (Computadora)